Die Estoril Ladies Open 1989 waren ein Tennisturnier in Portugal. Sie fanden vom 17. Juli bis 23. Juli 1989 auf der Sandplatz-Tennisanlage des Complexo Desportivo do Jamor in Oeiras statt. Es war die erste Auflage dieses Turniers und als Tier-V-Turnier Teil der WTA Tour.

Einzel
Im Einzel setzte sich die Deutsche Isabel Cueto im Finale gegen die Italienerin Sandra Cecchini in zwei Sätzen durch. Für Cueto war es der vierte Titel ihrer Karriere und der erste Erfolg im Jahr 1989.

Setzliste

Ergebnisse

Doppel 
Im Doppel gewannen die Tschechoslowakinnen Iva Budařová und Regina Rajchrtová in zwei Sätzen gegen Gabriela Castro (Argentinien) und Conchita Martínez (Spanien). Für Budařová war es der vierte Titel ihrer Laufbahn, für Rajchrtová der erste.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Oeiras